

Топоніми 

 Перре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Перре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Перре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен

Персоналії 
 Женні Перре — швейцарська керлігністка.